Nitro (Virgínia de l'Oest) 
 Nitro (grup funcional), grup funcional químic nitrogenat.
 Nitro (canal de televisió), canal de televisió del grup Antena 3 de Televisión